Vuopio kan syfta på:
Vuopio, äldre namn för en by i Vittangi församling, Kiruna kommun, se Nurmasuando 

Vuopio kan också syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vuopio (Nedertorneå socken, Norrbotten), sjö i Haparanda kommun, 
Vuopio (Pajala socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun,  (12 ha)
Vuopio, Lappland, sjö i Kiruna kommun,  (4,57 ha)

Se även
Vuopiojärvi

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn